La província de Penza (en rus Пе́нзенская о́бласть, transliterat Pènzenskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Baixmakovo
 Békovo
 Mokxan